El Astana Open es un torneo profesional de tenis que se disputa en pistas rápidas en Nur-Sultán, Kazajistán en el Daulet National Tennis Centre. El torneo forma parte del ATP Tour y WTA Tour. Se organizó principalmente debido a la cancelación de varios torneos durante la temporada 2020 y 2021, producto de la pandemia de COVID-19.

Resultados

Individual masculino

Dobles masculino

Individual femenino

Dobles femenino

Véase también

Referencias

Torneo de Astaná